1942 puede referirse a:
 
El número 1942.
El año 1942 d. C.
El año 1942 a. C. 
1942 (videojuego), es un videojuego shoot'em up desarrollado por Capcom.
Battlefield 1942, es un videojuego de guerra.